2 miejscowości w Polsce:
 Niezdów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Niezdów – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Niezdów – część miasta Opole Lubelskie